Schrecke steht für
 Heuschrecke
 Hohe Schrecke, Höhenzug in Thüringen

Siehe auch:
 Schreck (Begriffsklärung)
 Schrecken